Франсиско Хавьер Райя Буэначе (; род. 20 апреля 1991 года в Мадриде, Испания) — испанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Чемпион Испании 2011 года.

По состоянию на январь 2017 года занимает 76-е место в рейтинге ИСУ.

Карьера 
Начал заниматься фигурным катанием в 1996 году в Мадриде. Дебютировал на «взрослом» международном уровне в 2011 году на чемпионате Европы, где занял 19-е место. На чемпионат мира, на котором у Испании было только одно место в мужском одиночном катании, был отправлен Хавьер Фернандес, занявший более высокое место на чемпионате Европы (9-е), хотя и проигравший Райе на национальном чемпионате 2011 года.

На чемпионате мира он дебютировал на следующий год. Также ему предоставилась возможность представлять Испанию на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Хавьер продолжил свои выступления и после игр в России. Однако он не смог выступать на чемпионате мира в Шанхае (Испания имела там квоту два одиночника) из-за отсутствия техминимума. Перед этим он неплохо выступил на континентальном чемпионате, где занял самое высокое место на европейских чемпионатах за всё время участия в них. Также удачно выступил и на домашней Универсиаде в Гранаде, где был почти в десятке.

Следующий сезон Хавьер выступал не очень удачно. На национальном чемпионате занял лишь третье место. Однако вице-чемпион Испании не мог выступать на мировом чемпионате из-за отсутствия техминимума и вторым испанским фигуристом в США поехал Хавьер. В начале апреля на чемпионате мира в Бостоне испанский одиночник выступил неудачно и не смог выйти в финальную часть чемпионата.

Новый предолимпийский сезон испанский фигурист начал в Монреале на турнире Autumn Classic International. В начале декабря испанец выступил в Хорватии на турнире Золотой конёк Загреба, где занял десятое место и при этом улучшил свои прежние достижения в сумме и короткой программе. В декабре на национальном чемпионате вернул себе звание вице-чемпиона страны. В конце января в Остраве на европейском чемпионате фигурист прошёл в финальную часть чемпионата и финишировал в конце второй двадцатки. В конце января в Остраве на европейском чемпионате фигуристу удалось пройти (второй раз за карьеру) в финальную часть чемпионата. В конце марта он выступил на мировом чемпионате в Хельсинки, на котором он не вышел в финальную часть и занял место в третьей десятке.

Новый олимпийский сезон испанский фигурист начал в середине ноября на турнире в австрийском Граце, где финишировал с серебряной наградой. В начале декабря он принял участие в Золотом коньке Загреба, где его выступление было не совсем удачным, он финишировала в середине второй десятке. На национальном чемпионате в декабре 2017 года он вернул себе звание вице-чемпиона страны.

Личная жизнь 
Райя — открытый гей. Он совершил каминг-аут в 2016 году.

Программы

Спортивные достижения

После 2015 года

До 2015 года 

 J = юниорский уровень.
 WD = спортсмен снялся с соревнований.

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Испании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года